Toto je seznam nejmenších samostatných obcí v Maďarsku s méně než 100 obyvateli. Seznam je aktuální k roku 2014.

Naprostá většina malých obcí se nachází v župách Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén a Zala, největší počet je pak v okresech Lenti a Edelény.

Obce v Maďarsku
nejmenší